La saison 1991-1992 du FC Lorient voit le club évoluer dans le championnat de France de football de Division 3.

Effectif

Dirigeants 

  Georges Guenoum, président

Staff technique 
  Christian Gourcuff, entraîneur

Matchs

Division 3

Résultats

Classement

Coupe de France

Notes et références

Voir aussi 
 Football Club Lorient-Bretagne Sud
 Championnat de France de football de Division 3 (1970-1993)
 Coupe de France de football 1991-1992

Lorient
Saison du FC Lorient